Амбрі — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Амбрі (Швейцарія) — село в Швейцарії, муніципалітеті Тічино.
 Амбрі (міфологія) — велетень у грузинській міфології.
 Амбрі-Піотта — швейцарський хокейний клуб з селища Амбрі.

Багатозначні терміни